Tour de Suisse 2016 var den 80. udgave af cykelløbet Tour de Suisse. Det var det syttende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2016 og begyndte 11. juni og sluttede 19. juni 2016. Miguel Ángel López blev den samlede vinder af løbet.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Magnus Cort kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
    
 

2016
UCI World Tour 2016